Горлиці
 Горлиці (Вишеград)